Ги́рвасское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Кондопожском районе Республики Карелия Российской Федерации. Административный центр — посёлок Гирвас.

Общие сведения 
Сельское поселение образовано 1 ноября 2004 года в ходе муниципальной реформы. Ранее существовала Гирвасская поселковая администрация, которая объединяла 11 населенных пунктов.

Площадь территории — 650,4 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 15 населённых пунктов:

Местное самоуправление 
Структуру органов местного самоуправления Гирвасского сельского поселения составляют:
 Совет Гирвасского сельского поселения (10 депутатов, срок полномочий — 4 года)
 глава Гирвасского сельского поселения (избирается гражданами сроком на 4 года)
 администрация Гирвасского сельского поселения (главой администрации является глава поселения)

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная
 Гирвасское сельское поселение
 Список объектов культурного наследия на территории Гирвасского сельского поселения

Сельские поселения Кондопожского района Карелии